El topónimo Wood Lake puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Wood Lake, un municipio en el estado de Dakota del Norte;
 Wood Lake, un municipio en el estado de Minnesota;
 Wood Lake, una ciudad en el estado anterior;
 Wood Lake, un distrito electoral en el estado de Nebraska; o
 Wood Lake, una villa en el estado anterior.